Договор Клейтона — Булвера — межгосударственный договор подписанный 18 апреля 1850 года государственным секретарём США Дж. М. Клейтоном и послом Великобритании в США Генри Бульвер-Литтоном.

Данный договор представлял компромиссное соглашение двух держав по поводу прокладки межокеанского пути через земли Центральной Америки. Заключив этот договор стороны рассчитывали нейтрализовать попытки друг друга монополизировать строительство Панамского канала через земли Никарагуа и вместе с тем не допустить в концессию любой другой страны.

США кроме того, не доверяя британской стороне, требовали присоединения к договору Российской империи, однако Россия ответила отказом.

Примечания 

История Центральной Америки
Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Международные договоры XIX века
1850 год
Договоры по алфавиту
Апрель 1850 года